Zelêna ali zélena lahko pomeni naslednje:
 zelena, barva;
 navadna zelena (Apium graveolens), užitna rastlina iz družine kobulnic;
 zelena žaba (Rana kl. esculenta, v Evropi pogosta vrsta žabe.